Fudbalski Klub Jedinstvo Bijelo Polje (Фудбалски Клуб Јединство Бијело Поље) – czarnogórski klub piłkarski z siedzibą w Bijelo Polje. Został utworzony w 1922 roku. Obecnie występuje w Prvej lidze Czarnogóry.

Stadion 
Klub rozgrywa swoje mecze domowe na stadionie Stadion Gradski w Bijelo Polje, który może pomieścić 4.000 widzów.

Sezony 

 * W wyniku przeprowadzonego 21 maja 2006 referendum niepodległościowego zadeklarowano zerwanie dotychczas istniejącej federacji Czarnogóry z Serbią (Serbia i Czarnogóra). W związku z tym po sezonie 2005/06 wszystkie czarnogórskie zespoły wystąpiły z lig Serbii i Czarnogóry, a od nowego sezonu 2006/07 Jedinstvo Bijelo Polje przystąpił do rozgrywek Prvej crnogorskiej ligi.

Sukcesy 
 mistrzostwo Prvej crnogorskiej ligi (1): 2005 (awans do Super ligi Srbije i Crne Gore). 
 mistrzostwo Drugiej crnogorskiej ligi (1): 2016 (awans do Prvej crnogorskiej ligi).
 mistrzostwo Crnogorskiej ligi (3): 1972, 1976 i 1978 (awanse do Drugiej ligi SFR Јugoslavije). 
 wicemistrzostwo Drugiej crnogorskiej ligi (1): 2011 (brak awansu do Prvej crnogorskiej ligi, po przegranych barażach). 
 wicemistrzostwo Crnogorskiej ligi (5): 1961, 1963, 1974, 1988 i 1999.
 3. miejsce Drugiej crnogorskiej ligi (2): 2008 i 2012 (awanse do Prvej crnogorskiej ligi, po wygranych barażach).

Bibliografia 
 

Czarnogórskie kluby piłkarskie
Kluby piłkarskie założone w 1922
Bijelo Polje